Ando Prime es un planeta helado y montañoso en el universo de La Guerra de las Galaxias que alberga muchas podracer. Se caracteriza sobre todo en el videojuego Star Wars Episode I: Racer. Además, en Attack of the Clones, el planeta se puede ver brevemente en una pantalla de visión en la discoteca. En el juego Episode I Racer, Ando Prime es el hogar de Beedo's Wild Ride, Howler Gorge, Andobi Mountain Run y Ando Prime Centrum.

Referencias 

Planetas de Star Wars